Lamos (griechisch , lateinisch Lamus) bezeichnet:

in der griechischen Mythologie:
 Lamos (Sohn des Poseidon), einen Sohn des Poseidon, König der Laistrygonen
 Lamos (Sohn des Herakles), einen Sohn von Herakles und Omphale, auch Lamios genannt

in der antiken Geographie:
 den Grenzfluss zwischen dem Rauen Kilikien und dem Ebenen Kilikien, heute Limonlu (Fluss) 
 die Burg Lamos Kalesi im antiken Ort Lamos an der Mündung dieses Flusses
 der antike Name des heutigen Ortes Limonlu, nicht zu verwechseln mit
 Lamos (Kilikien), eine Stadt westlich Anamur an der Grenze zwischen Isaurien und Kilikien, heute Adanda Kalesi

 ein auf die antike Stadt zurückgehendes römisch-katholisches Titularbistum, siehe Titularbistum Lamus